La Serie A 1929/30 fue la 33.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

Servette Genf ganó el campeonato.

Referencias 
 RSSSF

1930
Fútbol en 1929
Fútbol en 1930
Suiza en 1929
Suiza en 1930